Beamten-Wohnungsverein oder Beamten-Wohnungs-Verein steht für folgende Wohnungsbaugenossenschaft:

 Beamten-Wohnungs-Verein zu Berlin, im Jahr 1900 in Berlin gegründete Wohnungsgenossenschaft
 Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick, im Jahr 1908 in Köpenick gegründete Wohnungsbaugenossenschaft
 Beamtenwohnungsverein zu Strausberg, von 1912 bis 1945 in Strausberg bestehende Wohnungsbaugenossenschaft, siehe Wohnungsbaugenossenschaft „Aufbau“ Strausberg
 Beamten-Wohnungsverein (Breslau)
 Beamten-Wohnungsverein (Düsseldorf)
 Beamten-Wohnungsverein (Hamburg)
 Beamten-Wohnungsverein für Hannover und Umgegend, im Jahr 1900 in Hannover gegründet
 Beamten-Wohnungsverein zu Köln, auch: Genossenschaftlicher Wohnungsverein zu Köln, 1898 gegründet, siehe Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft zu Köln
 Deutscher Beamten-Wohnungsbauverein (Posen), gegr. 1900

Siehe auch:
 Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft